Марина Еракович і Міхаелла Крайчек були чинними чемпіонками, але цього разу Еракович вирішила не брати участі.  Крайчек грала в парі з Яніною Вікмаєр, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Сара Еррані і Флавія Пеннетта з рахунком 6–4, 5–7, [13–11].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Doubles draw 

Ordina Open, жінки, парний розряд
Ordina Open, жінки, парний розряд
2009